Фигурное катание на зимней Универсиаде 2001 года — соревнования по фигурному катанию на XX Всемирной зимней Универсиаде. Прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Все соревнования были проведены с 10 по 15 февраля 2001 года в Закопане (Польша).

Участники 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2001 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1973 года и 31 декабря1983 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = спортсменка снялись с соревнований.

Пары

Танцы

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2001 год в фигурном катании
Фигурное катание на зимних Универсиадах
Международные соревнования по фигурному катанию в Польше
Февраль 2001 года
Фигурное катание в сезоне 2000/2001
Международные спортивные соревнования в Закопане
Спорт в Польше в 2001 году